Horvátország
 Batinjani, falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében
 Batinjani, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében